Цы — русская запись для совр.китайского ci, иероглифически передаётся различно:
 Цы 慈 — одно из трёх сокровищ даосизма
 Цы 磁 — «магнит» (в геогр.названиях: 磁县 и проч.)
 Цы — стихотворный жанр
 Цы (уезд), тж. Цысянь 磁县 — уезд в Ханьданьском округе пров. Хэбэй, КНР.

См. также 
 Ци (значения)
 Ц